Klante ist der Familienname folgender Personen:

 Diethard Klante (* 1939), deutscher Regisseur
 Elisabeth Klante, deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Johanna Klante (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Max Klante (1883–1950), deutscher Wettbetrüger
 Nadine Klante, deutsche Theaterregisseurin und Autorin für Bühne und Film

Siehe auch:
 Glante